Floing peut faire référence à :
 Floing, commune française de l'arrondissement de Sedan, dans les Ardennes ;
 Floing, commune autrichienne du district de Weiz, en Styrie.